Джаз — многозначный термин.
 Джаз — форма музыкального искусства.
 «Джаз» — финский футбольный клуб.
 Джаз — персонаж вымышленной Вселенной трансформеров.
 «Юта Джаз» — американский баскетбольный клуб.
 Хонда Джаз — японский легковой автомобиль.

См. также 
 Весь этот джаз
 Jazz — многозначный термин.